The Player (1992), een Amerikaanse film uit 1992
The Player (1997), een Amerikaanse televisiefilm uit 1997
The Player (2015), een Amerikaanse televisieserie die uit 1 seizoen bevond. 
The Player (album), het debuutalbum van The Supermen Lovers
The Player (documentaire), een Nederlandse documentaire uit 2009